Malá Domaša – sztuczny zbiornik wodny na rzece Ondava we wschodniej Słowacji
 Malá Domaša – wieś na Słowacji, w kraju preszowskim w powiecie Vranov nad Topľou